Tamariscus (lateinisch) steht für:
 Französische Tamariske (Tamarix gallica)
 Tamarix, Arten aus der Pflanzegttung Tamarisken

Siehe auch:
 Deutsche Tamariske